Grassland ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grassland (Alabama)
 Grassland (Pennsylvania)
 Grassland (Tennessee)
 Grassland (Virginia)
 Grassland (Texas)

in Kanada
 Grassland (Alberta)

Siehe auch:
 Grasland